

Тургай — село, Єрейментауський район, Акмолинська область
 Тургай — станційне селище, Єрейментауський район, Акмолинська область

Тургай — селище, Сєверний район, Оренбурзька область

Див. також 
 Нижній Торгай